Halsön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halsön, Korsnäs, Österbotten,

Sverige 

 Halsön, Kalix kommun, ö  i Nederkalix socken, Kalix kommun 
 Halsön, Luleå kommun, ö i Nederluleå socken, Luleå kommun 
 Före detta ö i Norrfjärdens socken, Luleå kommun, se Trundön

Se även
Halsö
Stora Halsö
Halsören

Robotskapade Finlandförgreningar